Dios hijo, con minúscula, puede referirse a varios conceptos:
Cualquier dios que sea hijo de otro, especialmente si es el dios supremo, en distintas religiones, mitologías o cosmologías:
Horus, hijo de Osiris; en el Antiguo Egipto.
Los dioses olímpicos eran hijos, unos de Zeus, otros, como este, de Cronos, y otros, como éste a su vez, de Urano; en la Antigua Grecia (Júpiter y Saturno en la Antigua Roma).
los hijos de Brahmā; en la India.
los hijos de Izanami e Izanagi; en el Japón.
Con mayúscula, Dios Hijo es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad en el cristianismo.